Moolenaar ist der Familienname folgender Personen:

 Bram Moolenaar (* 1961), niederländischer Softwareentwickler
 Marjan Moolenaar (* 1962), niederländische Journalistin
 John Moolenaar (* 1961), US-amerikanischer Politiker